Ini puede referirse a:

.ini: extensión de archivo para denotar ficheros de configuración utilizados por aplicaciones de los sistemas operativos Windows.
Instituto Nacional de Industria de España (INI).
ი, ini, letra georgiana